Karl 7. kan henvise til flere forskellige regenter med dette navn:

 Karl Sverkersson af Sverige (død 1167) - konge af Sverige som Karl 7. (mere korrekt Karl 1.) fra 1161 til 1167
 Karl 7. af Frankrig (1403-1461) - "den Sejrrige", konge af Frankrig fra 1422 til 1461.
 Karl 7. (Tysk-romerske rige) (1697-1745) - kejser af Det Tysk-romerske rige fra 1742 til 1745.
 Karl 3. af Spanien (1716-1788 - konge af Napoli som Karl 7. fra 1734 til 1759